Гудеа — правитель (энси) шумерского города-государства Лагаш, правил приблизительно в 2142 — 2122 годах до н. э., из II династии Лагаша. Гудеа, несомненно, является одной из самых выдающихся личностей в древней истории Ближнего Востока.

Источники по правлению Гудеа 

Литературное и художественное наследие, которое оставил нам Гудеа, превосходит большинство других царей древней Месопотамии. Современные знания о его правлении основаны на нескольких произведениях искусства и на значительном корпусе его официальных надписей, особенно написанных на двух больших глиняных цилиндрах и впечатляющей коллекции из более чем двадцати черных каменных статуй, из которых почти треть сохранилась без повреждений. Этот корпус также включает в себя множество фигурок, стел, вотивных гвоздей и табличек под основания храмов, обетное оружие, сосудов и т. п. Они были в основном частью интерьера храмов различных божеств города-государства, в память о благочестивых поступках, которые Гудеа во множестве совершал.

Несмотря на несравненную документацию, доступную нам сейчас, но в силу её почти исключительно «культового» характера наши знания об истории правления Гудеа остаются ограниченными. Не гарантируется ни его точное время, ни его место в хронологии того периода. Обилие артефактов, а также сохранившиеся порядка двадцати его датировочных формул (правда, из которых только 11 можно с уверенностью отнести к правлению Гудеа), говорят, что нахождение у власти его было довольно продолжительным и составляло порядка 17—20 лет. Таким образом, вся документация не дает практически никакой информации о политической или социально-экономической ситуации государства Лагаш или о событиях, которые могли произойти в то время.

Вступление на престол 

Сын жрицы, представлявшей богиню Гатумдуг в «священном браке» со жрецом. Поэтому официально он не имел «человеческих» родителей. Однако такое рождение было почётным, и Гудеа был женат первым браком на дочери Ур-Бабы Нингалу.

Приход к власти Гудеа не совсем ясен. Одни историки говорят, что унаследовал престол после смерти своего тестя, другие считают его узурпатором, захватившим власть насильственным путём (поэтому ему и понадобился титул Гудеа, что означает «Призванный»).

Правление под властью гутиев 

Также не вполне ясно и то, чьим вассалом был Гудеа. Сам он всегда называет своими царями местных богов («Гудеа энси Лагаша — Нингирсу своему царю»), но неоднократно перечисляет дары (в основном скот и растительное масло, но также упоминаются золотые слитки, изделия из драгоценных металлов, парадные постели и т. п.), посылаемые как дань какому-то лугалю и царице, очевидно, гутиям. Также известно, что при дворе Гудеа постоянно находится представитель гутиев — суккаль. Из Ура, который подчинялся Лагашу, дошла вотивная печать гутийского царя Пузур-Суэна, современника Гудеа. Все это свидетельствует о том, что от гутиев Гудеа откупился более или менее богатой данью, за это они в, свою очередь, предоставили ему полную свободу действий и в Шумере, и на важнейших торговых путях. Гудеа оставил после себя надписи, где рассказывается о строительстве храмов не только в Лагаше, но и в Уре, Ниппуре, Адабе, Уруке, Бад-тибире. Эриду, находившийся в зависимости от Ура, также должен был признать власть Лагаша. В одной из надписей Гудеа сказано, что бог — покровитель Лагаша Нингирсу в составе процессии посещал храмы Эриду, на основании чего можно сделать вывод: они располагались на «подвластной» ему территории. Следовательно, к тому времени Лагаш стал господствовать над всем Шумером (от Ура до Ниппура). Не исключено, что Гудеа был просто-напросто гутийским наместником в Шумере.

Расцвет торговли 

Гудеа, будучи лишь вассальным владетелем маленького государства, в своих надписях рассказывает, что материал для своих построек он доставлял на караванах «от Верхнего (Средиземного) до Нижнего (Персидский залив) моря». Есть все основания для того, чтобы полагать: энси Лагаша преследовали ту же цель, что и Саргон и его преемники, — они стремились получить монополию на торговлю определёнными необходимыми товарами, а в результате — некоторую экономическую независимость. Но достигали этой цели другими способами и полагались больше на торговлю, чем завоевания. Агенты Гудеа побывали там, куда добирались войска Саргона, но при этом они были обычными купцами, не имевшими каких-либо политических целей.

В хранилища Лагаша с юга — из Мелуххи и Магана, Дильмуна и Губина (возможно, Джебель-эль-Ахдар на южном побережье Оманского залива) — потёк поток из камня, древесины и металлов. Те же товары Гудеа привозили с востока — из Аншана и Элама, а также из расположенного ещё дальше горного района Бахтиари, Адамдуна и Аратты; с севера — из Кимаша и Кагалада (к северу от Джебель-Хамрин), Магды и Барме (в районе современного Киркука); с северо-запада — из района среднего течения Евфрата и даже из северной Сирии, располагавшейся выше по течению реки, из Басаллы (упоминавшийся в надписи Шаркалишарри под названием Басар), Тидана (несомненно, располагавшегося неподалёку), Уршу и Эблы и даже районом в окрестностях горного хребта Аманус. Возможно, Лагашу удалось установить торговые отношения с ещё более отдалёнными регионами — Менуа, Хаххумом и народами, жившими у горы Урингераз (возможно, имеется в виду склон Таврских гор или даже Каппадокийское нагорье в Анатолии).

В Лагаш, вероятно, прибывало не меньшее количество товаров, чем в Аккад, но обходились они правителям шумерской столицы гораздо дешевле. Ведь для того, чтобы их получать, не нужно было организовывать военные походы или содержать многочисленные гарнизоны, а также громоздкий бюрократический аппарат.

Могущество Лагаша 

Гудеа считает себя не только энси Лагаша, но и благим пастырем (однако не царём) Страны, то есть Шумера. Таким образом правитель Лагаша вернулся к системе городов-государств, характерной для Шумера до появления там аккадцев. Он носил традиционный скромный титул энси, хотя порой и заимствовал кое-что у аккадских царей. Так он называл себя «богом Лагаша». Вполне справедливо будет назвать правителя Лагаша истинным преемником царей Аккада, хотя его власть распространялась только на территорию Шумера.

О могуществе Гудеа свидетельствуют сообщения, что ему повиновалось 60 сар (216 тысяч) полноправных граждан (очевидно, включая жителей соседних зависимых городов), против 10 сар (36 тысяч) при Уруинимгине. Согласно сведениям, содержащимся в фрагментарном, мало понятном источнике, государство Лагаш занимало довольно значительную территорию (порядка 160 тысяч га), на которой располагалось 17 «основных городов» и 8 «столиц областей», не говоря уже о различных селениях и деревушках (их судя по дошедшим до нашего времени названиям, было около 40). Таким образом государство Лагаш представляло собой с точки зрения географии настоящую небольшую страну. Следует однако отметить, что продолжая употреблять топоним «Лагаш», мы подразумеваем под ним не современную Эль-Хибу, где располагался этот город, являвшийся столицей государства в более ранний период, а всю страну Лагаш и её столицу Гирсу (ныне Телло).

При Гудеа Лагаш пользовался и большим благосостоянием. Он старается подчеркнуть, что следовал законам Нанше и Нингирсу и не допускал, чтобы вдове и сироте причинялась неправда, ибо солнце сияет правдой, а бог Баббар попирает ногами несправедливость. Подводя итоги своему правлению, Гудеа говорит: «При мне никого не наказывали бичом и никто не был бит ремнями… Ни один труп не был не погребен… и плакальщицам не пришлось плакать ни разу».

Ничто не может так явно свидетельствовать о процветании Лагаша, как масштабы общественных работ, запланированных и осуществлённых Гудеа. Этот энси возводил здания в столице, по всей территории своего государства и во многих подвластных ему городах Шумера. В одной за другой датировочных формулах годы называются в честь какого-либо общественного благодеяния. При этом все они не имеют ничего общего с войной — речь идёт о сооружении каналов, проведении ирригационных и осушительных работ (2-й и 17-й год), перестройке и восстановлении общественных зданий (3-й год ?), возведению святилищ в городе (10-й, 12-й, 15-й, 19-й и 20-й года). К числу других событий, достойных увековечивания в датировочных формулах, относилось изготовление культовых предметов (3-й, 4-й, 11-й, 14-й и 16-й года) и назначению чиновников и жрецов (13-й и 18-й года). О тех же мирных, полезных и целенаправленных деяниях говорится в царских надписях.

Экономическая политика Гудеа не ограничивалась расширением торговых связей и строительством. Имеются свидетельства того, что он уделял большое внимание сельскому хозяйству. Надписи, хозяйственные таблички, отчёты храмовой администрации и многое другое указывает на то, что по приказу Гудеа его подданные расширяли сеть оросительных каналов, увеличивали посевные площади, разбивали сады, сажали деревья. Если Уруинимгина и Лугальанда ввозили «горное вино», то во времена Гудеа в Лагаше стали выращивать свой виноград. Всё, что говорится об изобилии, — о полях, щедро родящих хлеб, о заполненных скотных дворах и множестве овец в загонах — не пустые слова, хотя и звучат несколько хвастливо. Они отражают истинное состояние экономики Лагаша.

Гудеа не вёл захватнических воин; только в одной надписи (Статуя B vi, 64-69) вскользь говорится, что он разрушил город Аншан в Эламе. После чего с Эламом были установлены мирные добрососедские отношения.

Строительство храма Нингирсу 

Гудеа слил все храмовые хозяйства отдельных богов в одно общегосударственное (общелагашское) храмовое хозяйство бога Нингирсу. Ярким выражением централизаторских устремлений Гудеа была его храмостроительная политика. Хотя Гудеа построил (или, скорее, перестроил) по меньшей мере 15 храмов в Лагаше, но подавляющая масса средств и трудовых усилий была вложена в один грандиозный новый храм Энинну («храм пятидесяти»), храм Нингирсу — божественного покровителя города Гирсу. Ради этого ввёл новые налоги на все население и новые повинности: к строительным работам при нём привлекались иногда даже женщины.

В надписях, вырезанных на двух больших глиняных цилиндрах и на некоторых его статуях, Гудеа подробно объясняет, зачем и каким образом был возведён данный храм, при этом ненамеренно снабжая нас бесценными сведениями о сложных обрядах, связанных с закладкой месопотамских святилищ. Текст имеет следующее содержание: когда на небе в собрании богов дело доходит до Лагаша, Энлиль обращается к Нингирсу. Тот говорит о засухе, о недостатке в городе воды, о том, что каналы высохли и что делу может помочь благочестие. Энлиль склоняет Нингирсу к постройке своего храма. Энси действительно сам думает об этом молится дни и ночи. Бог является ему во сне и велит строить храм Энинну.

Для шумерского мышления вполне характерно утверждать, будто решение о постройке храма исходило не от правителя, а от божества, высказавшего своё желание в загадочном сне. Гудеа не понимает сна. Озадаченный и растерянный, энси сначала отправляется искать утешение у своей «матери» — богини Гатумдуг, прося её прислать на помощь крылатых гениев утукку и ламассу. Затем он поплыл на лодке к храму богини Нанше, прорицательницы, всемудрейшей, вседостойной. Та объяснила, что этим человеком был Нингирсу, а женщиной — Нисаба, богиня науки. Нанше посоветовала Гудеа сделать для бога колесницу, запряженную ослами, украшенную блестящим металлом и ляпис-лазурью, чтобы получить от него план храма.

 

Бог принимает Гудеа, возвещает ему славную судьбу, перечисляет предметы культа и оружие, которые должны быть ему посвящены, рассказывая о различных частях храма; назначает время закладки, во время которой обещает прислать живительное дуновение для освобождения Лагаша от засухи и указывает знак, по которому Гудеа приступит к работе.

Гудеа подчинился. Собрав вместе жителей Лагаша, «будто сыновей одной матери», и установив  мир в каждом доме, он провёл очистительные обряды: «Он очистил священный город и окружил его огнями… Он набрал глину в самом чистом месте; в чистом месте он сделал из неё кирпичи и поместил кирпичи в форму Он выполнил обряды всём их великолепии: он очистил основания храма, окружил его огнями, смазал платформу ароматной мазью». Когда это было сделано, издалека привезли мастеров:
«Чтобы построить храм Нингирсу, эламит приходил из Элама, из Суз — их обитатели, Маган и Мелухха собрали древесину со своих гор… И Гудеа привёл их всех в город Гирсу. Гудеа, великий жрец-эн Нингирсу, проложил путь в Кедровые горы, где никто не был прежде. Он срубил её кедры огромными топорами… Подобно гигантским змеям, кедры плыли по воде (реки)… В каменоломни, где никто не бывал прежде, Гудеа, великий жрец-эн Нингирсу, проложил путь, и затем камни были доставлены в виде огромных блоков… Многие другие драгоценные металлы были доставлены энси. С Медной горы Кимаш… её медь добывалась во множестве; золото привозили с её гор, как пыль… Для Гудеа они добывали серебро в её горах, доставляли красный камень из Мелуххи в огромных количествах».

Наконец началось само строительство, и уже через год прекрасно обустроенное и готовое к прибытию бога святилище было готово: 

 

Этот текст уже представляет большое (1366 строк) и стройное литературное произведение, сложное по замыслу и весьма удачное по исполнению. В нём достаточно ясно отразился и теократический характер политики Гудеа.

Статуи Гудеа 

К сожалению, от великолепного храма Энинна почти ничего не сохранилось. Мы могли бы заподозрить Гудеа в преувеличении, если бы в нашем распоряжении не оказалось около 30 статуй энси Гудеа, большинство из которых было обнаружено в ходе незаконно проводившихся раскопок. Вырезанные из твёрдого, отполированного диорита, привезённого из Магана, они отличаются простотой линий, минимумом деталей и экспрессией, позволяющими им занять далеко не последнее среди величайших произведений мировой скульптуры. Если подобные шедевры хранились в святилищах Лагаша, вполне можно поверить, что остальное их убранство и сами здания не уступали им.

Расцвет культуры 

Правление Гудеа принесло мир и процветание в государство Лагаш, да и в Шумер в целом, что способствовало расцвету искусства и литературы. От правления Гудеа до нашего времени сохранилось огромное число артефактов и писменных источников.

Культура этого периода носит исключительно шумерский характер. Использовались шумерские топонимы, а все надписи, а также источники, позволяющие нам судить о повсеместном взаимодействии людей, — на шумерском языке. В нашем распоряжении имеются другие тексты, посвятительные надписи на статуях Гудеа и его два цилиндра, ставшими первыми достаточно длинными произведениями, написанными на этом языке. Со времени, предшествовавшего воцарению Саргона, язык изменился, но всё ещё оставался чистым, «классическим». Литературные произведения сохранили традиционную для Шумера форму, для скульптуры по-прежнему была характерна холодность. Тем не менее во всех сферах культуры прослеживается аккадское влияние. В шумерский лексикон вошло некоторое количество новых слов, заимствованных у семитов и вписавшихся примерно так же, как и по-аккадски. Из языка, на котором говорили на севере, в шумерский пришёл ряд оборотов речи. Резчики по камню и скульпторы заимствовали технику и эстетические каноны у аккадских мастеров. В целом создаётся впечатление, будто шумерские художники стали терять способность созидать, больше копировали, чем придумывали.

То же — сохранение характерных для Шумера форм, на которые оказывало большое влияние аккадское наследие, — относится к религии. Пантеон и ритуал оставались чисто шумерскими, но религиозное чувство, теологические о природе божественной силы и самих богов, очевидно, изменилось под влиянием аккадцев.

Таким образом, правителю Лагаша удалось возродить древний Шумер, для которого, однако, стали характерны новые черты, сформировавшиеся под увеличивавшимся аккадским влиянием.

Правил Гудеа около 20 лет и был в зависимости от жрецов и оракулов; это была настоящая теократия.

Список датировочных формул Гудеа

Cм. также 
 История Древней Месопотамии

Примечания

Ссылки 
 Список датировочных формул Гудеа

Литература 
 
 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Лагаша
Правители Азии XXII века до н. э.